Wasterlain ist der Nachname folgender Personen

 Christine Wasterlain, belgische Ruderin
 Marc Wasterlain (* 1946), belgischer Comiczeichner